Жилинда — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жилинда — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Жилинда — село в Оленёкском районе Якутии.